La Sauvetat puede referirse a: 

 La Sauvetat, comuna francesa situada en Gers.
 La Sauvetat, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.